Трка на 110 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 26, 27. и 28. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. бранио је Американац Дејвид Оливер.

Земље учеснице 
Учествала су 42 атлетичара из 27 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
25. август 2015..
{| class="wikitable" width=85%
|-
|Светски рекорд
|Ариес Мерит ||
|12,80
|Брисел, Белгија
| 7. септембар 2012
|-
|Рекорд светских првенстава
|Колин Џексон|| 
|12,91
|Штутгарт, Немачка
| 20. август 1993.
|-
|Најбољи резултат сезоне
|Орландо Ортега ||  
|12,94 
|Париз, Француска 
| 4. јул 2015.
|-
|Афрички рекорд
|Lehann Fourie||
|13,24
|Брисел, Белгија
| 7. септембар 2012.
|-
|Азијски рекорд
|Љу Сјанг|| 
|12,88
|Лозана, Швајцарска
| 11. јул 2006.
|-
|Северноамерички рекорд
| Ариес Мерит |||12,80
|Брисел, Белгија
|7 септембар 2012
|-
|Јужноамерички рекорд
| Пауло Виљар || 
|13,29
| Гвадалахара, Мексико
| 26. јул 2006.
|-
|Европски рекорд
|Колин Џексон|| 
|12,91
| Штутгарт, Немачка
| 20. август 1993.
|-
|Океанијски рекорд
|Кајли Вандер Кулп|| 
|13,29
|Гетеборг, Шведска
|11 август 1995.
|}

 Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих светских атлетичара 2015. године у трци на 110 метара са препонама пре почетка светског првенства (25. августа 2015) заузимало је следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2015.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

 Резултати 
 Квалификације 
За полуфинале се пласирају прва четворица из сваке од 6 група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв),,.
Ветар:Група 1: -1,3 м/с, Група 2: +0,2 м/с, Група 3: -1,0 м/с, Група 4: -0,7 м/с, Група 5: +1`,2 м/с,
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !! Група !! Стаза !! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка
|-bgcolor=ccffcc
| 1. || 3 || 7 || align=left |Дејвид Оливер  || align=left | САД  ||12,89  || style="border-right:double" | 12,98 || 13,15 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 2. || 5 || 7 || align=left | Аријес Мерит || align=left | САД  ||12,80  || style="border-right:double" |13,12  || 13,25 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 3. || 1 || 9 || align=left | Шејн Бретвајт || align=left | Барбадос  ||13,21  || style="border-right:double" |13,21 || 13,28 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 4. || 5 || 4 || align=left | Димитри Баску || align=left | Француска  ||13,23  || style="border-right:double" |13,23  || 13,29 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 5. || 5 || 8 || align=left |Сергеј Шубенков  || align=left | Русија   ||13,06  || style="border-right:double" |13,06  || 13,31 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 6. || 4 || 4  || align=left |Хансл Парчмент  || align=left | Јамајка  ||12,94  || style="border-right:double" |13,08 || 13,33 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 7. || 4 || 8 || align=left |Матијас Бихлер || align=left |  Немачка ||13,34  || style="border-right:double" |13,43  || 13,35 ||КВ, 
|-bgcolor=ccffcc
| 7. || 2 || 5 || align=left |Паскал Мартино-Лагард  || align=left | Француска   ||12,95  || style="border-right:double" |13,06 || 13,35 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 9. || 4 || 6 || align=left |Алик Харис  || align=left | САД  ||13,11  || style="border-right:double" |13,11  || 13,41 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 9. || 4 || 2 || align=left |Грегмар Свифт  || align=left | Барбадос  ||13,28  || style="border-right:double" |13,28  || 13,41 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 11. || 4 || 3 || align=left |Jhoanis Portilla  || align=left | Куба  ||13.30  || style="border-right:double" |13,30  || 13,43 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 11. || 3 || 3 || align=left | Гарфил Даријен  || align=left | Француска  ||13,15  || style="border-right:double" |13,17  || 13,43 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 11. || 2 || 4 || align=left | Ендру Рајли  || align=left | Јамајка  ||13,14  || style="border-right:double" |13,28  || 13,43 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 11. || 1 || 4 || align=left |Омар Маклауд  || align=left | Јамајка  ||12,97  || style="border-right:double" |12,97 || 13,43 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 15. || 1 || 7 ||align=left| Сје Венђуен || align=left | Кина  ||12,23  || style="border-right:double" |13,36  || 13,44 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 15. || 2 || 8 || align=left |Грегор Трабер  || align=left | Немачка  ||13,32  || style="border-right:double" |13,32  || 13,44  || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 17. || 3 || 6 || align=left |Балаж Баји  || align=left |  Мађарска ||13,29  || style="border-right:double" |13,44  || 13,45 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 18. || 5 || 2 || align=left |Секу Каба  || align=left | Канада  ||13,43  || style="border-right:double" |13,43  || 13,46 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 19. || 1 || 5 || align=left | Јидел Контрерас || align=left | Шпанија  ||13,35  || style="border-right:double" |13,35  || 13,48 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 20. || 2 || 2 || align=left | Артур Нога || align=left | Пољска  ||13,26  || style="border-right:double" |13,39  || 13,49 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 21. || 3 || 4 || align=left |Џонатан Кабрал  || align=left | Канада  ||13,37  || style="border-right:double" | 13,37 || 13,55 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 22. || 3 || 9 || align=left |Жоао Витор де Оливеира  || align=left | Бразил  ||13,47  || style="border-right:double" | 13,47 || 13,57 || кв
|-bgcolor=ddffdd
| 23. || 3 || 8 || align=left |Костадинос Дувалидис  || align=left | Грчка  || 13,33 || style="border-right:double" |13,33  || 13.58 || кв
|-bgcolor=ddffdd
| 24. || 5 || 5 || align=left |Лоренс Кларк   || align=left | Уједињено Краљевство  ||13,31  || style="border-right:double" |13,39 || 13,61 ||кв
|-
| 25. || 5 || 3 || align=left |Antonio Alkana  || align=left | Јужноафричка Република  ||13,47  || style="border-right:double" |13,47   || 13.63 || 
|-
| 26. || 3 || 2 ||align=left| Yordan O'Farrill  || align=left | Куба  ||13,19  || style="border-right:double" |13,23  || 13,64 || 
|-
| 27. || 5 || 9 || align=left |Еди Ловет  || align=left | Америчка Девичанска Острва  ||13,31  || style="border-right:double" |13,31 || 13,65 || 
|-
| 28. || 4 || 7|| align=left |Nicholas Hough  || align=left |  Аустралија ||13,42  || style="border-right:double" |13,42 || 13,69 ||
|-
| 29. || 4 || 9 || align=left |Бен Рејнолдс  || align=left | Ирска  ||13,48  || style="border-right:double" |13,48   || 13.72 || 
|-
| 30. || 2 || 9 || align=left | Роналд Форбс  || align=left | Кајманска острва  ||13,47 || style="border-right:double" |13,47 || 13,78 || 
|-
| 31. || 2 || 7 || align=left |Жоната Мендес  || align=left | Бразил  ||13,53  || style="border-right:double" |13,54  || 13,86 || 
|-
| 32. || 4 || 5 || align=left |Милан Ристић  || align=left | Србија  ||13,50  || style="border-right:double" |13,50  || 13,89 || 
|-
| 33. || 3 || 1 || align=left | Бано Траоре  || align=left | Мали  ||13,49  || style="border-right:double" |13,62  || 13,91 || 
|-
| 34. || 1 || 1 ||align=left|Едер Антонио Соуза  || align=left | Бразил || 13,47 || style="border-right:double" | 13,47 || 13,96 || 
|-
| 35. || 1 || 2 ||align=left| Jamras Rittidet ||align=left|  Тајланд  ||13,61  || style="border-right:double" | 13,69 || 14,00 || 
|-
| 36. || 1 || 6 || align=left | Велингтон Заза || align=left | Либерија  ||14,00  || style="border-right:double" |14,09  || 14,56 || 
|-
| 37. || 3 || 5 ||align=left| Xaysa Anousone || align=left | Лаос  || 14,15 || style="border-right:double" | 14,33 || 14,74 || 
|-
|  || 1 || 3 || align=left |Микел Томас  || align=left | Тринидад и Тобаго  ||13,17  || style="border-right:double" |13,17  ||  || 
|-
|  || 1 || 8 || align=left | Александер Јохн || align=left |  Немачка ||13,35  || style="border-right:double" |13,46   || ||
|-
|  || 2 || 3 || align=left |Рони Еш  || align=left | САД  ||12,99  || style="border-right:double" |13,13  || ||
|-
|  || 2 || 6 || align=left |Петр Свобода  || align=left | Чешка  ||13,27  || style="border-right:double" |13,44  ||||
|-
| - || 5 || 6 || align=left |Џанг Хунглин  || align=left | Кина  ||13,53  || style="border-right:double" |13,53  ||  ||
|}Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'' Полуфинале 
У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв''').,
Ветар:Група 1: 0,0 м/с, Група 2: -0,2 м/с, Група 3: -0,1 м/с,

Финале 
Ветар :м/с

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 110 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном